Чулависта има више значења:

 Чулависта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Чулависта (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Чулависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чулависта (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чулависта (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чулависта (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чулависта (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чулависта (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чулависта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику